Мозер е бразилски футболист.

Национален отбор 
Записал е и 32 мача за националния отбор на Бразилия.

Външни препратки 
 National Football Teams

Бразилски футболисти
Бразилски треньори по футбол
Футболисти на Бенфика Лисабон
Футболисти на Олимпик Марсилия
Родени в Рио де Жанейро